

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Сервий Корнелий Долабелла Петрониан.
 Домициан ввёл обращение «господин и бог».
Хань и Хунну:
 Восстание Кянов.
 Бань Чао покорил Яркенд.
 Южные Хунну нападают на северных.

Родились 
 19 сентября — Тит Э́лий Це́зарь Антони́н, древнеримский император (ум. в 161).

Скончались 
 Корнелий Фуск — римский генерал, префект преторианской гвардии (81—86), погиб в битве с даками
 Гай Випстан Апрониан — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

См. также